Залізничний вокзал (Чернівці) — залізничний вокзал станції «Чернівці» в Чернівцях
 Чернівецький вокзал (Львів) — залізничний вокзал станції «Львів» у Львові, який існував у 19 столітті